Сіді Бушакі або Ібрагім Ібн Фаїд Ез-Зауауї (1394—1453) — богослов з Малікі, який народився поблизу міста Фенія, за 54 км на схід від Алжиру. Він виховувався в дуже духовному середовищі з високими ісламськими цінностями та етикою.

Народження та походження 
Сіді Бушакі Ез-Зауауї народився в 1394 В Кол-де-Бені-Айча, в селі Сумаа в районі Тізі-Найт-Айча, в масиві Хачна, продовженні Джурджури.

Його розширеним походженням є Абу Ісхак Ібрагім бен Фаїд бін Муса бен Омар бен Саїд бін Аллал бін Саїд аль-Зававі.

Біографія 
Він розпочав навчання в селі Тала Уфелла (Сумаа) в Тенії в 1398, Перш ніж приєднатися до Беджаї в 1404, Дуже молодий, щоб продовжити навчання.

Там він вивчав Коран і філік Малікі, будучи учнем у Алі Менгуеллеті [ар], визнаного богослова з Кабілії.

Тоді Беджая була на початку XV століття релігійним центром і місцем впливу суфізму.

Він прибув у Туніс у 1415 році, де поглибив знання про Малікі Мадхаб.

Там він вивчав тафсир Корану у судді Абу Абдалли Аль Калчані, і отримав філік Малікі від Яакуба Ез-Загбі.

Він був студентом Абдельвахеда Аль Фаріані в основах (Усул) ісламу.

Він повернувся в 1420 році в гори Беджаї, де поглибився арабською мовою в Абд Ель Аалі Ібн Феррадж.

Він поїхав до Костянтина в 1423 році, де прожив багато років, і отримав вчення про мусульманську віру (Акіда) та логіку в «Абу Зейд Абдеррахмане» на прізвисько «Ель Без».

Він вивчав прозу, вірші, фікх та більшість богословських наук того часу в Ібн Марзука Ель Хафіда [ар] (1365—1439), вченого Магріба і Тлемсена, який відвідав Костянтина, щоб проповідувати свої знання, щоб їх не плутати з його батько Ібн Марзук Ель Хатіб (1310—1379).

Він приєднався до Мекки для паломництва та навчання, а потім переїхав до Дамаска, де відвідував вчення імама Ібн аль-Джазарі в науках Корану.

Він помер у 1453 р. та був похований у горах Тенія біля Завієт Сіді Бушакі в рідному племені кабіле Іґававен.

Завія 
Повернувшись в Кабілію протягом останніх кількох років свого життя, Сіді Бушакі заснував завію, в якій навчав своїх учнів (муридів) згідно з братством судітських суфізмів Кадірія-суфія.

Ця завія була місцем інтелектуального та духовного впливу по всій нижній Кабілії завдяки її навчанню та ініціативним курсам, що проводились у цьому регіоні, оточеному Уедом Іссером та Уедом Меральденом перед Середземним морем.

Суфійський порядок Кадірії майже не дотримувався в цій завії протягом трьох століть, поки тарика Рахманія не взяла верх в регіоні Альгеруа та Кабілії як зразок аскетичного курсу.

Працює 

Його роботи охоплюють декілька аспектів ісламських наук, серед яких:

Екзегеза та Коран (al-tafsîr wa al-qirâ'ât) 
 Тафсір аль-Зававі — це тлумачення (тафсір) Корану (араб. تفسير الزواوي).

Ісламське право (фікх) 
 Тухфат Аль-Муштак — це коротке пояснення Мухтасара Халіла в юриспруденції Малікі (араб. تحفة المشتاق في شرح مختصر خليل).
 Полегшення Шляху для витяжки квітів Рауда Халіла є поясненням резюме Мухтасара Халіла щодо малікійської юриспруденції (араб. تسهيل السبيل لمقتطف أزهار روض خليل).
 Повінь Нілу — це пояснення резюме Мухтасара Халіла щодо юриспруденції Малікі (арабською: فيض النيل).

Арабська мова 
 Поема Сіді Бушакі: Поема, що пояснює правила граматичного розбору Ібн Хішама аль-Ансарі (араб. نظم قواعد الإعراب لابن هشام).
 Talkhis al-Talkhis — це пояснення книги про риторику, значення та висловлювання (араб. تلخيص التلخيص).
 Книга, що пояснює Аль-Альфію Ібн Маліка (араб.: شرح ألفية ابن مالك).

Бібліографія

Див. також 
 Алжирська ісламська довідка
 Сіді Абдеррахмане Таалібі
 Завія в Алжирі
 Малікізм в Алжирі
 Суфізм в Алжирі

Примітки

Джерела 
 Поема, що пояснює правила граматичного розбору Ібн Хішам аль-Ансарі

Посилання 
 
 
 
 
 

Померли в Алжирі
Родини Бушакі
Алжирські науковці
Імами
Муфтії
Юристи
Мовознавці